Julija Nikołajewna Sołdatowa, ros. Юлия Николаевна Солдатова (ur. 17 maja 1981 w Moskwie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Salt Lake City (2002), brązowa medalistka mistrzostw świata (1999), wicemistrzyni Europy (1999), mistrzyni świata juniorów (1998), zwyciężczyni finału Junior Series (1997), dwukrotna mistrzyni Białorusi (2001, 2002) oraz trzykrotna wicemistrzyni Rosji (1998, 1999, 2004). Zakończyła karierę amatorską w 2004 roku.

W latach 1995–2000 i 2003–2004 reprezentowała Rosję, zaś w latach 2000–2002 Białoruś.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Białoruscy olimpijczycy
Białoruscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1981